Il singolare del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Ana Ivanović che ha battuto in finale Melinda Czink 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 M Shaughnessy (primo turno)
 Marion Bartoli (quarti di finale)

 Émilie Loit (primo turno)
 Nicole Pratt (primo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno)
 Tathiana Garbin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2005